Tenisový turnaj ATP SAP Open 2011 se konal ve dnech 7. - 13. února v americkém San José v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 531 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Fernando Verdasco (finále)
  Gaël Monfils (semifinále, odstoupil)
  Sam Querrey (1. kolo)
  Xavier Malisse (1. kolo)
  Denis Istomin (čtvrtfinále)
  Benjamin Becker (1. kolo)
  Lleyton Hewitt (čtvrtfinále)
  Kei Nišikori (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Čtyřhra

Nasazení párů 
  Mark Knowles /  Michal Mertiňák (semifinále)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (čtvrtfinále)
  Dustin Brown /  Rogier Wassen (1. kolo)
  Santiago González /  Philipp Marx (semifinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

SAP Open
Tenis v USA v roce 2011
ATP World Tour 2011